

Patronyme 
 Ignacy Mościcki, chimiste et homme d'État polonais

Toponyme 
 Mościczki, village polonais
 Avenue Moscicki, avenue de la commune bruxelloise d'Uccle